Slavjanovo (Chaskovo), een plaats in Bulgarije
 Slavjanovo (Pleven), een plaats in Bulgarije
 Slavjanovo (Targovisjte), een plaats in Bulgarije